Palazzo del Governatorato – edificio pubblico di Roma
 Palazzo del Governatorato – edificio pubblico della Città del Vaticano